Einer von uns steht für:
 Einer von uns (Bürgerinitiative) (One of us), europäische Bürgerinitiative
 Einer von uns. Die Geschichte eines Massenmörders, Buch über Anders Behring Breivik von Åsne Seierstad (2016)

Filme:
 Einer von uns (1960), deutscher Film von Helmut Spieß
 Einer von uns (1982), deutscher Fernsehfilm von Eberhard Itzenplitz 
 Einer von uns: Der Homo sapiens, deutschsprachiger Titel einer 5-teiligen Filmserie von Tim Lambert und Nicolas Brown, GB 2013
 Einer von uns (2015), österreichischer Film von Stephan Richter
 Polizeiruf 110: Einer von uns, deutscher Fernsehfilm von Eoin Moore (2010)
Wilsberg: Einer von uns, deutscher Fernsehfilm von Martin Enlen (2021)

Siehe auch:
 Einer von uns beiden, deutscher Film von Wolfgang Petersen (1974)
 Es war einer von uns, deutscher Fernsehfilm von Kai Wessel (2010)
 Eine von uns